Роберто Фернандес: Фернандес, Роберто Хуниор (Гатито Фернандес; род. 1988) — парагвайский футболист.
  (род. 1954) — парагвайский футболист.

 Фернандес Бонильо, Роберто (род. 1962) — испанский футболист, тренер.
 Фернандес Ретамар, Роберто (1930—2019) — кубинский писатель, литературный критик, философ, педагог, общественный деятель.
 Фернандес Торо, Роберто (род. 1999) — боливийский футболист.
 Фернандес Урбиета, Роберто (род. 2000) — парагвайский футболист.
 Фернандес Фагундес, Роберто Николас (род. 1998) — уругвайский футболист.